Лос Куисиљос има више значења:

 Лос Куисиљос (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Куисиљос (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Куисиљос (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Куисиљос (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику